Gorga ima više značenja:
 Gorga
 Gorga (Rim)
 Gorga (Salerno)